Ksenia Kirillova e Polina Monova hanno battuto in finale Evgenija Paškova e Anastasіja Vasyl'jeva 1-6, 6-4, [10-4].

Teste di serie 

 Irina Chromačëva /  Polina Pekhova (primo turno)
 Ilona Kramen' /  Sofia Shapatava (quarti di finale)

 Evgenija Paškova /  Anastasіja Vasyl'jeva (finale)
 Veronika Kapšaj /  Ksenia Palkina (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Moscow Open 2013